Чёрная книга — название:

 Чёрная книга из Кармартена — самый ранний сохранившийся манускрипт из написанных полностью на валлийском языке.
 Чёрная книга из Чирка — средневаллийская пергаментная рукопись, восходящая примерно к XIII веку.
 «Чёрная книга» — драматический киносериал, поставленный в 1929 году Спенсером Гордоном Беннетом и Томасом Стори.
 «Чёрная книга» — результат попытки Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и членов американских еврейских общин задокументировать преступления против еврейского народа во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши в годы Холокоста.
 «Чёрная книга» (также известна как «Чёрный список») — список животных, вымерших после 1500 года.
 «Чёрная книга коммунизма» — книга, изданная в 1997 году и представляющая авторский взгляд на коммунистические режимы XX века.
 «Чёрная книга капитализма» — французская книга, опубликованная в 1998 году как ответ на работу «Чёрная книга коммунизма».
 «Чёрная книга Арды» — фанфик о Средиземье толкиновского фэндома России.
 «Чёрная книга корпораций» — книга 2001 года, описывающая преступную деятельность ряда транснациональных корпораций.
 «Чёрная книга» — американский драматический киносериал 2009 года.
 «Чёрная книга» — военная драма 2006 года нидерландского кинорежиссёра Пола Верховена.
 «Чёрная книга» — роман 1997 года турецкого писателя Орхана Памука.
 «Чёрная книга флоры Средней России» — книга 2010 года про чужеродные виды растений в экосистемах Средней России.
 «Чёрная книга флоры Тверской области» — научно-справочное издание 2011 года.
 «Чёрная книга флоры Сибири» — научное издание 2016 года о распространении на территории Сибири чужеродных видов растений, представляющих опасность для местной флоры.
 «Чёрная книга инвазивных видов животных Беларуси» — книга 2016 года.
 Чёрная книга — в граффити-сленге книга, которая используется для сбора одновременно чертежей и фотографий граффити.
 Чёрная книга — согласно русским народным поверьям, книга с заговорами и чарами, которую имел всякий чернокнижник.
 Чёрная книга — в латышской мифологии магическая книга с чёрной бумагой и белыми буквами.
 Чёрная книга () — компьютерная игра 2021 года, разработанная российской студией Morteshka.

Примечания